Само́йленко — фамилия, а также топоним.

Фамилия 
 
 Самойленко, Александра Ивановна — доктор искусствоведения, проректор по научной работе Одесской государственной музыкальной академии.
 Самойленко, Алексей Викторович (род. 1985) — российский волейболист.
 Самойленко, Анастасия Сергеевна (род. 1990) — российская волейболистка.
 
 Самойленко, Анна Евгеньевна (род. 1999) — российская футболистка.
 
 
 
 Самойленко, Игорь Дмитриевич (род. 1977) — молдавский боксёр.
 Самойленко, Карина Фёдоровна (род. 2003) — российская футболистка.
 Самойленко, Матрёна Андреевна (1912—?) — советская доярка, Герой Социалистического Труда.
 Самойленко, Николай Павлович (род. 1954) — советский футболист, советский и украинский тренер.
 
 Самойленко, Сергей Витальевич (род. 1960) — русский поэт.
 Самойленко, Станислав Иванович (1928—1998) — доктор технических наук, профессор, специалист в области кибернетики и информатики.

Составная фамилия 
 Одайник-Самойленко, Зоя Александровна (1924—2002) — украинская художница.

Топоним 
 Самойленко — хутор в Подгоренском районе Воронежской области России.

См. также 
 Самойлов
 Самойлово